250-річчя з дня відкриття Російської Америки (Пакетбот «Святий Павло») () — паладієва ювілейна монета СРСР вартістю 25 карбованців, випущена 23 квітня 1990 року.

Тематика 
Другій Камчатській експедиції доручили дослідження сибірських берегів Льодовитого океану, опис народів Сибіру, встановлення зв'язку з Японією. І звичайно, відкритим залишалося питання про "провідування нових земель, що лежать між Америкою і Камчаткою". І хоча експедиція складалася з кількох самостійних загонів, загальне керівництво нею знову покладалося на Берінга. У червні 1740 року пакетботи «Святий Петро» і «Святий Павло» були спущені на воду. Командував «Святим Павлом» капітан Чіріков. 8 вересня 1740 року експедиційні кораблі покинули Охотськ. Затримавшись в Большерецьку-на-Камчатці, вони майже через місяць прибули в Авачинську губу. З цього часу селище на її березі стало називатися Петропавловськом. Простоявши більше півроку в гавані, 4 червня 1741 року обидва кораблі вийшли на пошуки Америки.

Історія 
У 1990—1991 роках було випущено серію монет «250-річчя з дня відкриття Російської Америки» з якістю пруф — 2 срібних монет номіналом у 3 карбованці, 4 паладієвих монет номіналом 25 карбованців, а також 2 монети номіналом 150 карбованців у платині. Монети було присвячено 250-річчю з дня відкриття Російської Америки — володінь Російської імперії в Північній Америці, що включала Аляску, Алеутські острови, Олександрівський архіпелаг і поселення на тихоокеанському узбережжі сучасних США (Форт Росс).

Монети карбувалися на Ленінградському монетному дворі (ЛМД).

Опис та характеристики монети

Аверс 
Зверху герб СРСР з 15 витками стрічки, під ним літери «СССР», нижче ліворуч і праворуч риса, під рискою зліва хімічне позначення «Pd» і проба «999» металу з якого зроблена монета, під ними чиста вага дорогоцінного металу «31,1», під рискою праворуч монограма монетного двору «ЛМД», нижче позначення номіналу монети цифра «25» і нижче слово «РУБЛЕЙ», знизу у канта рік випуску монети «1990».

Реверс 
Зверху уздовж канта монети слова «250 ЛЕТ ОТКРЫТИЯ РУССКОЙ АМЕРИКИ», знизу слова «ПАКЕТБОТ СВ. ПАВЕЛ, КАПИТАН А.ЧИРИКОВ 1741», в середині пакетбот «Святой Павел».

Гурт 
Рубчастий (300 рифлень).

Автори 
 Художник: А. В. Бакланов
 Скульптор: Л. С. Комшилов

Див. також 
 Пам'ятні та ювілейні монети СРСР
 Радянський карбованець
 Ювілейна монета

Джерела 
 http://www.fcoins.ru/catalog/catalogussrub/catalogussrub13934.asp 

Монети СРСР
Колишні валюти
Паладієві монети